His ’n’ Hers — альбом гурту  Pulp, що вийшов 21 червня 1994 року. Продюсером альбому став Ед Баллер, відомий своєю роботою з групою Suede.

Список пісень 
 Joyriders
 Lipgloss
 Acrylic Afternoons
 Have You Seen Her Lately?
 Babies
 She’s a Lady
 Happy Endings
 Do You Remember the First Time?
 Pink Glove
 Someone Like the Moon
 David’s Last Summer

Посилання 

Альбоми Pulp
Англомовні музичні альбоми